Ulica Ruska we Lwowie
 Ulica Ruska w Tarnopolu
 Ulica Ruska we Wrocławiu